Эннеаграмма:

 Эннеаграмма — девятиугольная фигура из двух фигур, вписанных в круг.
 Эннеаграмма — модель, описывающая устройство человеческой личности.
 Эннеаграмма — девятиконечная звезда